Armstrong kan syfta på:

 Armstrong – ett efternamn samt personer med namnet
 Armstrong, Beere and Hime-panoramat – den första kända fotoserien av staden Toronto.
 Armstrong Siddeley – brittisk tillverkare av flygplan och bilar.
 Armstrong (månkrater) – månkrater uppkallad efter Neil Armstrong.

Geografi

Antarktis 

 Armstrong (ö),

Argentina 

 Armstrong (ort i Argentina), Santa Fe,

Kanada 

 Armstrong (ort i Kanada, British Columbia), 
 Armstrong, Ontario, kommun, Timiskaming District, 
 Armstrong (flygplats),

USA 

 Armstrong, Missouri, Howard County, 
 Armstrong, Oklahoma, Bryan County, 
 Armstrong, Iowa, ort, Emmet County,

Se även
 Armstrong County – flera

Se även 
Mount Armstrong – flera